Anthony Mawejje Jr. (født den 15. december 1986 i Masaka) er en ugandisk fodboldspiller som spiller på midtbanen for Tirana.

Statistik

Landsholdet

Internationale mål
Målskoring og resultater viser Ugandas mål først.

Hæder

Klub
Tirana
 Albaniens Supercup: (1) 2017

Kilder

Eksterne henvisninger 
 

Fodboldspillere fra Uganda
Midtbanespillere (fodbold)
Fodboldspillere fra Íþróttabandalag Vestmannaeyja
Fodboldspillere fra FK Haugesund